Nerorgasmo – gruppo musicale italiano
 Nerorgasmo – EP dei Nerorgasmo del 1985
 Nerorgasmo – LP dei Nerorgasmo del 1993
 Nerorgasmo – raccolta dei Nerorgasmo del 2011